Суглица — название населённых пунктов в России:

 Суглица — станция в Сегежском районе Республики Карелия.
 Суглица — деревня в Ельнинском районе Смоленской области.